Leriche ist der Familienname folgender Personen:

 Désiré Leriche (1903–1944), französischer Marathonläufer
 Guillaume Leriche (* 1975), französischer Tontechniker
 Maurice Leriche (1875–1948), französischer Stratigraph und Paläontologe